Hecht může být:

 Hecht – německá miniponorka
 Hechtova vila – klasicistní vila v brněnské městské části Pisárky
 Hecht (příjmení)